Иванищева:
 Иванищева — деревня в Ирбитском МО Свердловской области России;
 Иванищева — фамилия:
 Иванищева, Наталья Павловна — российский учёный-юрист.

См. также 
 Иванищево
 Иванищев